Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Монтіньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Луаре